Навигационная карта:
 Морская навигационная карта
 Автомобильная навигационная карта